Cette liste inclut la population des plus grandes villes de Pologne en 1900, en 1946, en 2000 ainsi que les plus récentes données de 2012.

Voir aussi 
 Liste de villes de Pologne

Pologne
Villes